Sezon 2008/2009 był 106. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Rozgrywki odbyły się w terminie pomiędzy 25 lipca 2008 a 30 maja 2009. Liga liczyła 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna . Nowym mistrzem Węgier został zespół .

Drużyny

Stadiony

Tabela ligowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

20 bramek
  Péter Bajzát (Győri ETO)

16 bramek
  Péter Kabát (Újpest FC)
  Gergely Rudolf (Debreceni VSC)
  Attila Tököli (Paksi SE)

15 bramek
  Nemanja Nikolić (Rákóczi Kaposvár)
  Róbert Waltner (Zalaegerszegi TE)

14 bramek
  Csaba Csordás (Kecskeméti TE)
  Zoltán Hercegfalvi (Budapest Honvéd FC)
  Krisztián Kenesei (Haladás Szombathely)

12 bramek
  Lóránt Oláh (Debreceni VSC)

Źródło: adatbank.mlsz.hu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2009 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2008 na Węgrzech
2009 na Węgrzech